Sabbioni ima više značenja:
 Sabbioni, Mantua
 Sabbioni, Padova
 Sabbioni, Ravenna
 Sabbioni, Rovigo
 Sabbioni, Treviso
 Sabbioni, Vicenza